Кантон Сент-Альбан-Лес () — один из 19 кантонов департамента Савойя, региона Овернь — Рона — Альпы, Франция. INSEE код кантона — 7316. Он полностью находится в округе Шамбери. Кантон был создан в 1973 году. Общая площадь кантона составляет 271,81 км², население — 19 941 человек.

История 
Кантон Сент-Альбан-Лес был создан 2 августа 1973 года. До 2015 года в него входило 9 коммун. По закону от 17 мая 2013 и декрету от 14 февраля 2014 года количество кантонов в департаменте Савойя уменьшилось с 37 до 19. Новое территориальное деление департаментов на кантоны вступило в силу во время выборов 2015 года. В состав кантона Сент-Альбан-Лес 22 марта 2015 года были добавлены коммуны кантонов Шатлар и Сен-Пьер-д’Альбиньи, и общее количество коммун кантона увеличилось до 24.

Население 
Согласно переписи 2012 года (считается население коммун, которые в 2015 году были включены в кантон) население Сент-Альбан-Лес составляло 22 318 человек. Из них 24,0 % были младше 20 лет, 16,1 % — старше 65. 27,6 % имеет высшее образование. Безработица — 7,2 %. Экономически активное население (старше 15 лет) — 11 191 человек.

Экономика 
Распределение населения по сферам занятости в кантоне: 1,8 % — сельскохозяйственные работники, 6,9 % — ремесленники, торговцы, руководители предприятий, 14,3 % — работники интеллектуальной сферы, 28,9 % — работники социальной сферы, 30,6 % — государственные служащие и 17,5 % — рабочие.

Коммуны кантона 
C 2015 года в кантон входят 24 коммуны, административный центр находится в коммуне Сент-Альбан-Лес.

Политика 
Согласно закону от 17 мая 2013 года избиратели каждого кантона в ходе выборов выбирают двух членов генерального совета департамента разного пола. Они избираются на 6 лет большинством голосов по результату одного или двух туров выборов.

В первом туре кантональных выборов 22 марта 2015 года в Сент-Альбан-Лесе баллотировались 5 пар кандидатов (явка составила 52,74 %). Во втором туре 29 марта, Катрин Шапюи и Альбер Дарве были избраны с поддержкой 55,74 % на 2015—2021 годы. Явка на выборы составила 49,48 %.

Примечания 

Кантоны департамента Савойя